''Ando Só Numa Multidão de Amores'' é o décimo sexto álbum de estúdio da cantora brasileira Maysa, lançado pela Philips em 1970. O álbum tornou-se marcante na carreira de Maysa devido à sua capa, que trazia uma foto reticulada da cantora em preto e branco e os olhos verdes destacados.

Faixas 

Álbuns de 1970
Álbuns de Maysa
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns em língua castelhana
Álbuns em língua inglesa